Лазарев, Василий:
 Лазарев, Василий Григорьевич (1928—1990) — советский космонавт, Герой Советского Союза.
 Лазарев, Василий Егорович (1820—1882) — русский контр-адмирал.
 Лазарев, Василий Иванович (1924—2000) — советский военный, полный кавалер Ордена Славы.
 Лазарев, Василий Никифорович (1893—1966) — советский партийный и государственный деятель, первый заместитель председателя СНК Казахской ССР.
 Лазарев, Василий Романович (1920—1988) — Герой Советского Союза.